Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oleg Ogorodov che ha battuto in finale Gouichi Motomura 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (Campione)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Ota Fukárek (semifinali)

 Gouichi Motomura (finale)
 Julian Knowle (primo turno)
 Noam Behr (primo turno)
 Jeff Coetzee (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 1999